Thorgal Aegirsson is de hoofdpersoon uit de stripreeks Thorgal van de Belgische scenarist Jean Van Hamme en Poolse tekenaar Grzegorz Rosiński.

Beschrijving

Jeugd en familie 
Thorgal stamt af van het Sterrenvolk, een oude stam die ooit op aarde woonde, maar wegens de verwoesting van hun land naar de ruimte verhuisde. Thorgal is zoon van Varth en Haynee. Hij werd als baby tijdens een storm op zee in een capsule uitgestuurd en werd gevonden door Leif Haraldsson, de koning van Noordvikingen in Northland. Hij groeit op in het dorp van Leif als diens stiefzoon. Zijn volledige jeugd wordt ook beschreven in het album Het sterrenkind. Vanaf het begin wordt duidelijk dat Thorgal verliefd is op Aaricia, dochter van Gandalf-de-Gek. Als Leif Haraldsson overlijdt en Gandalf-de-Gek leider van de Noordvikingen wordt, moet Thorgal in een huisje buiten dorp wonen omdat hij een "bastaard" is en wordt Skald. Met Aaricia krijgt hij twee kinderen, Jolan en Wolvin. Als hij in het 19e stripalbum zijn geheugen verliest, krijgt hij een relatie met Kriss van Valnor en ook bij haar een kind, genaamd Aniël.

De grootvader van Thorgal is Xargos, de vader van Haynéee.

Karakter 
Thorgal is een rustige man, hij houdt het liefst ervan om bij zijn vrouw en kinderen te zijn. Hij wordt vaak neergezet als een man die niet van geweld houdt, maar als hij moet kan hij vechten als de beste. In de eerste verhalen is Thorgal avontuurlijker, in de latere albums is hij dat niet meer omdat hij de veiligheid van zijn gezin belangrijker vindt. Thorgal wordt ook beschreven als een uitzonderlijk sterke man met een groot doorzettingsvermogen. Hij is zeer gesteld op zijn vrouw Aaricia en wil niets liever dan bij haar zijn, desondanks krijgt hij het te stellen met verleidelijke vrouwen als Kriss Van Valnor die hem uiteindelijk weet in te palmen. Tijdens een periode van geheugenverlies krijgt Thorgal een relatie met Kriss en verwekt bij haar een kind, Aniël.

Naamgeving 
 Thorgal Aegirsson is genoemd naar de dondergod Thor en naar de zeereus Aegir omdat hij als kind gevonden werd tijdens een storm op zee.
 Thorgals naam is in twee delen opgedeeld 'Thor' dat verwijst naar de god en 'gal' dat Noors is voor "uitspuwen" omdat het voor de Noordvikingen leek alsof de dondergod hem had uitgespuwd.
Bij de Vikingen eindigt de achternaam op 'son' dat betekent "zoon van", dus Thorgal wordt beschouwd als de zoon van Aegir.

Uiterlijk 
Thorgal heeft lang, zwart haar en in sommige albums bijna een baard en blauwe ogen. Hij is heel groot en rond de dertig jaar. Typerend aan hem is dat hij een litteken heeft op zijn rechterwang, dat door Gandalf-de-Gek is veroorzaakt in het album De ijskoningin. Zijn dochter Wolvin die ook lang zwart haar heeft, lijkt het meest op hem.

Stamboom 

Personage uit Thorgal